Сави́но Гульельме́тти (; 26 ноября 1911 года — 23 января 2006 года) — итальянский гимнаст. Участник Олимпийских игр 1932, 1936 и 1948 годов. Завоевал две золотые медали в 1932 году.

Биография 
В раннем возрасте жизнь Савино не раз была под угрозой. Однажды на коляску с Савино наехало такси, но он выпал из коляски и остался жив. Позже, упав с четвёртого этажа здания, Савино также остался невредимым, зацепившись за силовые кабели.

Занятия спортом Савино начал с прыжков с шестом, потом перешёл в гимнастику. Его тренером был Марио Корриас (Corrias). Три года спустя он стал членом национальной сборной по спортивной гимнастике.

На Олимпийские игры 1932 года в Лос-Анджелесе итальянская олимпийская сборная плыла из Европы в США на корабле двенадцать дней, ещё пять дней ехали на поезде из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Для поддержания уровня физической подготовки, каждый раз, когда поезд останавливался, тренер заставлял спортсменов бегать вокруг всего поезда. Итальянская олимпийская сборная завоевала тогда в командных соревнованиях медаль. С 1920 года Савино тренировался в Милане в клубе Artigianelli, с 1927 года — в гимнастическом клубе ProPtria.

В 1932 году он завоевал две золотые олимпийские медали Участвовал в Олимпийских играх 1932, 1936 и 1948 годов, завоёвывал золотые медали в национальных чемпионатах 1934, 1935, 1937, 1938 и 1939 годов.

В 1998 году введён в международный зал гимнастической славы, в 2000 году получил Серебряный Олимпийский орден.

Ссылки 

Родившиеся в 1911 году
Умершие в 2006 году
Гимнасты Италии
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1932 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1936 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1948 года